Вяжля — название населённых пунктов и рек:

Россия 
 Вяжля — село в Аткарском районе Саратовской области.
 Вяжля — село в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Вяжля — река в Тамбовской области, приток Вороны.